Le terme catéchisme peut faire référence à :
 Catéchisme, l'exposé officiel des articles de la foi dans la religion chrétienne
 , ouvrage d'instruction religieuse chrétienne utilisé dans les écoles
 , manuel complet d'instruction à la foi chrétienne

Catholicisme 
 Catéchisme du concile de Trente, ouvrage de référence paru à la suite du concile de Trente, datant de 1566 ;
Catéchisme de Bellarmin, adaptation pédagogique du Catéchisme du concile de Trente : un manuel pour enfants et un complément sous forme de questions-réponses, datant l'un et l'autre respectivement de 1597 et 1598;
 Catéchisme de Pie X, complément au Catéchisme du concile de Trente sous forme de questions-réponses, datant de 1906 ;
 Catéchisme impérial, instauré par Napoléon  sous le Premier Empire, datant de 1806 ;
 Catéchisme de Baltimore, utilisé dans l'Église catholique aux États-Unis dans la période allant de 1885 à 1960, datant de 1885 ;
 Catéchisme pour adultes, nom de différents ouvrages publiés par des évêques à la suite du concile Vatican II, donc après 1965 ;
 Catéchisme hollandais, publié par la conférence épiscopale des Pays-Bas à la suite du concile Vatican II, datant de 1966 ;
 Catéchisme de l'Église catholique, ouvrage de référence paru à la suite du concile Vatican II, datant de 1992
 Compendium du Catéchisme de l'Église catholique de Benoît XVI, complément au Catéchisme de l'Église catholique sous forme de questions-réponses, datant de 2005

Protestantisme 
 Le Petit Catéchisme, ouvrage écrit par Martin Luther, datant de 1529 ;
 le Grand Catéchisme de Luther, également paru en 1529 ;
 le Catéchisme de Heidelberg, datant de 1563, le catéchisme réformé (calviniste) le plus influent ;

Usage politique du terme 
 Catéchisme du Peuple, ouvrage écrit par le socialiste borain et militant wallon Alfred Defuisseaux en 1886
Catéchisme révolutionnaire, programme révolutionnaire anarchiste de Michel Bakounine publié en 1866